Hans Tropsch
 Procédé Fischer-Tropsch
 
Homonymie de patronyme germanique